Жмудь — традиционное славянское название, обозначающее два понятия:
 Жемайтия — область в Литве.
 Жемайты — одна из этнических групп в составе литовцев в Западной Литве.

Фамилия 
 Жмудь, Леонид Яковлевич (род. 1956) — российский историк